Nom porté par :
 v. 1012 : Robert, comte de Genève, peut-être un neveu du comte Manassès
 Robert de Genève, évêque de Genève de 1276 à 1287.
 Robert de Genève, antipape Clément VII (1342-1394), comte de Genève (1392-1394).